Кончак — половецький хан, оспіваний у знаменитій поемі «Слово о полку Ігоревім». 
 Джон Кончак, Джон Френсіс Кончак (англ. Jon Francis Koncak, нар. 17 травня 1963, Сідар-Рапідс, Айова, США) — американський професіональний баскетболіст.